Svatý Felix může označovat více světců:
svatořečení papežové
 Felix I. – papežem 269–274
 Felix II. (III.) – papežem 483–492
 Felix III. (IV.) – papežem 526–530
další světci
 Felix z Cantalice (1515–1587) – kapucínský světec
 Felix ze Sutri (†257) – toskánský mučedník z období římského pronásledování křesťanů
 Felix z Valois (1127–1212) – francouzský poustevník a zakladatel řádu trinitářů

Externí odkazy